«Великие финны» () — конкурсная программа 2004 года, организованная национальной финской телерадиовещательной компанией YLE. Целью программы было определить с помощью всеобщего голосования наиболее великих людей в истории Финляндии. Формат программы был разработан английской телекомпанией Би-би-си.

Конкурс проходил в два тура. Весной 2004 года прошёл первый тур, по результатам которого были отобраны десять человек. Голосование во втором туре проходило осенью того же года и завершилось накануне Дня независимости.

Наибольшее число голосов получил барон Карл Густав Эмиль Маннергейм (1867—1951), военный и государственный деятель, маршал Финляндии, президент Финляндии в 1944—1946 годах.

Первый тур 
Первый тур начался 29 февраля 2004 года и продолжался две недели, в течение которых можно было отдать свой голос либо на сайте программы, либо по телефону, либо по SMS, либо по почте с помощью почтовой открытки. Голосовать можно было как за одного из 99 кандидатов, включённых экспертами в специально подготовленный список, так и за лицо, в этом списке отсутствующее.

31 октября 2004 года на телеканале YLE TV1 был обнародован список из ста кандидатов, которые набрали больше всего голосов. 32 человека из этих ста не входили в исходный список из 99 кандидатов, составленный экспертами, а были добавлены голосовавшими.

Лица, занявшие первые десять мест, вышли во второй тур, при этом информация о том, какое место кто из них занял по результатами голосования в первом туре, не разглашалась.

I тур, места 1—10 
Первые десять мест после первого тура (в алфавитном порядке):

I тур, места 11—100 
В порядке уменьшения числа полученных голосов (32 человека, которые не входили в исходный список, отмечены звёздочками):

I тур, не попавшие в первую сотню 
Ниже приведён список из кандидатов, присутствующих в исходном списке, составленном экспертами, но не попавших в первую сотню (в алфавитном порядке):

Второй тур 
Второй тур голосования начался 31 октября и закончился 5 декабря 2004 года. Результаты конкурса были обнародованы в канун Дня независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря.

По итогам второго тура список величайших людей Финляндии возглавил Карл Густав Эмиль Маннергейм, он получил 28,7 % голосов.

Результаты второго тура

См. также 
 Сто замечательных финнов

Ссылки 
 Страница программы Suuretsuomalaiset на сайте компании YLE 

 
История Финляндии
Циклы телепередач о величайших представителях народов